Dans la mythologie grecque, ce nom est porté par deux rois légendaires d’Athènes :
 Cécrops l'autochtone, fondateur mythique de la cité ;
 Cécrops fils d'Érechthée, père de Pandion.